fonderie de métaux, un des procédés de formage des métaux qui consiste à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée (forme intérieure et extérieure) en limitant autant que possible les travaux ultérieurs de finition ;
 fonderie (électronique), une entreprise spécialisée dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteurs ou puces électroniques et travaillant pour le compte d'autres entreprises spécialisées dans leur conception ;
 fonderie typographique, une entreprise qui réalise des polices de caractères pour l'imprimerie.

Voir aussi